Linha aérea
Linha (matemática)
Linha têxtil

Linhas de metro/comboio 
 Linha 1
 Linha 2
 Linha 3
 Linha 4
 Linha 5
 Linha 6
 Linha 7
 Linha 8
 Linha 9
 Linha 10
 Linha 11
 Linha 12
 Linha 13
 Linha Norte
 Linha Sul
 Linha Oeste
 Linha Leste
Desambiguação